Muara Dua (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Muara Dua (Tanah Abang), een plaats in Indonesië
Muara Dua (Semendo Darat Laut), een plaats in Indonesië
Muara Dua (Kampung Melayu), een plaats in Indonesië
Muara Dua (Siak Kecil), een plaats in Indonesië
Muara Dua (Pagar Gunung), een plaats in Indonesië
Muara Dua (Nasal), een plaats in Indonesië
Muara Dua (Pemulutan), een plaats in Indonesië
Muara Dua (Semidang Alas), een plaats in Indonesië